Turion — торговая марка для обозначения мобильных (с низким энергопотреблением) процессоров, права на которую принадлежат компании AMD.

 Turion 64 — одноядерный 64-битный процессор (Socket 754; кэш L1: 64+64 КБ для каждого ядра, L2: 256—512 КБ; интегрированный 64-битный одноканальный контроллер памяти DDR; 800 МГц шина HyperTransport; частоты 1600—2400 МГц; 90 нм техпроцесс)  Модели: MT-28/30/32/34/37//40; ML-28/30/32/34/37/40/42/44; MK-36/38 (S1, поддержка двухканальной DDR2)

 Turion 64 X2 — двухъядерный 64-битный процессор (Socket S1; кэш L1: 64+64 КБ для каждого ядра, L2: 256—512 КБ для каждого ядра; интегрированный 64-битный двухканальный контроллер памяти DDR2; 800 МГц шина HyperTransport; частоты 1,6—2,4 ГГц; 90—65 нм техпроцесс)  Модели: TL-56/58/60/62/64/66/68; также AMD Turion™ X2 (1600 МГц шина): RM-70/72/74/75/76/77.

 Turion X2 Ultra — двухъядерный 64-битный процессор, модернизация Turion 64 X2 (Socket S1 (несовместим с более ранним, не-Ultra, подобными разъёмами); кэш L1: 64+64 КБ для каждого ядра, L2: 1024 КБ для каждого ядра; интегрированный 64-битный двухканальный контроллер памяти DDR2; 2,6 ГГц шина HyperTransport 3.0; частоты до 2,4 ГГц; 65 нм техпроцесс)  Модели: ZM-80/82/84/85/86.

 Turion II — двухъядерный 64-битный процессор (ядро Caspian) мобильная версия архитектуры K10.5. (кэш L2: 512 КБ для каждого ядра; 3,6 ГГц шина HyperTransport 3.1; 128-битный FPU; частоты 2,2—2,5 ГГц; 45 нм техпроцесс; TDP 35 Вт (аналогично своему предшественнику Turion X2 Ultra, ядро Griffin).  Модели: M500/520/540/560; P520, P540, N530.

 Turion II Ultra — двухъядерный 64-битный процессор, идентичен Turion II, отличается увеличенным (1024 КБ) кэшем L2 и увеличенными (до 2,7 ГГц) частотами ядра.  Модели: 600/620/640/660.

 Turion II Neo — двухъядерный процессор (ядро Geneva) для ультрапортативных ноутбуков и субноутбуков, является частью платформы Nile, дата выхода 12.05.2010 (Socket S1; FSB 3,2 ГГц; интегрированный контроллер памяти DDR3-1066; однопоточная 16-битная шина HyperTransport 3.0, 1000 МГц; 128-битный FPU; частоты 1,5—1,8 ГГц; 45 нм техпроцесс SOI). Модели: K625, K645, K665, K685.

См. также 
 Intel Core

Ссылки 
 Спецификации процессоров для ноутбуков AMD Athlon, AMD Athlon II, AMD Turion II, AMD Turion 64, Athlon II Neo, Phenom II
 Небольшой справочник по мобильным процессорам AMD
 CPU-world.com — Details of Turion II Neo K645 and K685 CPUs slipped

Примечания 

Микропроцессоры фирмы AMD
AMD 886